Лучієнь () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Лучієнь () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Лучієнь.
 Лучієнь () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Хиртієшть.